Anders Eriksson – szwedzki curler (ur. 1956)
 Anders Eriksson – szwedzki curler (ur. 1982)
 Anders Eriksson – szwedzki hokeista (ur. 1975)
 Anders Eriksson – szwedzki hokeista (ur. 1985)
 Anders Eriksson – szwedzki motocyklista
 Anders Eriksson – szwedzki komik, aktor
 Anders Eriksson – fiński piłkarz
 Anders Eriksson – fiński polityk
 Anders Eriksson – szwedzki prawnik
 Anders Eriksson – szwedzki profesor, inżynier lądowy
 Anders Eriksson – szwedzki żużlowiec
 Anders Eriksson Hästehufvud – szwedzki szlachcic